Anarrup är ett släkte av mångfotingar. Anarrup ingår i familjen storhuvudjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Storhuvudjordkrypare
Anarrup